Polens præsidentvalg 2005 blev afholdt 9. oktober (1. runde) og 23. oktober (2. runde). Opstillet var oprindeligt 14 kandidater, 3 af disse trak sig dog før valget, mens en fjerde omkom i en bilulykke.

Valgfrekvensen udgjorde henholdsvis 49,74% (1. runde) og 50,99% (2. runde). Som resultat af valget blev Lech Kaczyński valgt til Aleksander Kwaśniewskis efterfølger i præsidentembedet.

Resultat

Første valgrunde

Anden valgrunde

Præsidentvalg 2005, Polens
Politiske valg i 2005